Є — кирилична літера
 Є — грузинська літера ჲ.
 Є (книгарня)
 Є (газета)
 Є — китайське прізвище
 Є — псевдонім Каньє Веста